BlackBerry (англ. BlackBerry) — це лінійка смартфонів, що працюють на власній базі, була розроблена канадською компанією Research In Motion (RIM) з прицілом на роботу з електронною поштою.
 BlackBerry App World — онлайн-магазин мобільного програмного забезпечення, створений компанією Research In Motion (RIM) для власної лінійки пристроїв BlackBerry.
 BlackBerry Tablet OS (також відома як BlackBerry PlayBook OS) — операційна система для планшетів BlackBerry PlayBook.
 BlackBerry OS — компактна операційна система для мобільних пристроїв з основним набором застосунків. 
 BlackBerry Limited (TSX: RIM; NASDAQ: RIMM) — канадська телекомунікаційна компанія, широко відома як виробник бізнес-смартфонів BlackBerry. 
 BlackBerry 10 (BB10, BBX) — операційна система, яка розроблена компанією Research In Motion, для планшетів та смартфонів BlackBerry. * Blackberry Rose - український рок-гурт.